Sälsten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sälsten, Korpo, Åboland, 
 Sälsten, Raseborg, Nyland,

Se även
Sälstenarna
Salstenen
Sälskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar